Il singolare del torneo di tennis Joplin Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michael Russell che ha battuto in finale Frédéric Niemeyer 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Michael Russell (Campione)
 Chris Guccione (primo turno)
 Ilija Bozoljac (secondo turno)
 Jesse Witten (quarti di finale)

 Alex Kuznetsov (quarti di finale)
 Wayne Odesnik (primo turno)
 Alun Jones (secondo turno)
 Rajeev Ram (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Joplin Challenger 2007